L'ingegneria tessile è una branca dell'ingegneria che sviluppa procedimenti industriali per produrre materiali tessili (polimeri, fibre, filamenti, filati, tessuti).
Si occupa della progettazione, dello sviluppo e della gestione dei processi tessili, meccano-tessili e chimico-tessili, dei sistemi di produzione e trasformazione delle materie prime che riguardano l'industria tessile.

Voci correlate
Glossario di tessitura
Perito disegnatore tessile
Perito tessile

Industria tessile
Ingegneria